Li se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aihua Li
 Baoquan Li
 Cheng-De Li
 Chao-Da Li
 Chun-Lin Li
 Cheng-Zhang Li
 Dai-qin Li
 De-wei Li
 De Zhu Li
 Fan Li
 Fasheng Li
 Fu-Hua Li
 Feng-Lian Li
 Fu Xiu Li
 Hou-Hun Li
 Hui Lin Li
 Hsi Wen Li
 Jing Li
 Jianhua Li
 Jinlu Li
 Jun-Lan Li
 Jian Qiang Li
 Li-Xia Li
 Li-Zhen Li
 Min Li
 Ping Tao Li
 Qiang Li
 Sung Po Li
 Shu-Qiang Li
 Si-quan Li
 Wei-Chun Li
 Wei-Hai Li
 Wen-Zhu Li
 Xing-Yue Li
 Xinzheng Li
 Yan Li
 Yu-jian Li
 Yong Kang Li
 Yinxian Li
 Zhe Li
 Zhang Li
 Zhu Li
 Zhang-hong Li
 Zhong-shan Li
 Zi-Zhong Li